Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Jean-Noël Spitzer : Entraineur général
 Gerard Fraser : Entraineur lignes arrières

La saison

Transferts

Effectif 2017-2018

Calendrier et résultats

Matchs amicaux

 RC Vannes - RC Massy :  7-29
 RC Vannes - Jersey Reds :  38-14

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Rugby club vannetais

2017-2018
Vannes